Krinzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krinzinger (* 1940), österreichischer Archäologe
 Jakob Krinzinger (1934–2012), österreichischer Ordenspriester, Pädagoge und Autor
 Ursula Krinzinger (* 1940), österreichische Galeristin und Kunsthändlerin